Lillebror kan syfta på:

 Lillebror (sång) – en barnsång med text och musik skriven av Gullan Bornemark
 Lillebror (film) – en film med Harold Lloyd
 Lillebror och jag – en svensk komedifilm från 1940
 Lillebror på tjuvjakt – en svensk komedifilm från 2003
 Lillebror (Karlsson på taket) – en figur i Karlsson på taket
 Lillebror Nasenius (1940–2006), en svensk rallyförare
 Lillebror Söderlundh